Naja er en slægt af giftige slanger tilhørende familien giftsnoge kendt som kobraslager. Adskillige andre slangeslægter har dog også arter som kaldes kobraer. Naja er udbredte i Afrika og den sydlige del af Asien.

Tidligere har slægten Naja omfattet 20-22 arter, men den har undergået flere Taksonomiske ændringer i de seneste år, så forskellige angivelser varierer meget. Der er dog bred opbakning om en revision i 2009 som inkluderede slægterne Boulengerina and Paranaja i Naja-slægten. I henhold til den ændring omfatter Naja nu 28 arter.

Etymologi 

Navnet Naja stammer fra sanskrit-ordet nāga som betyder slange.

Systematik

Stamtræet nedenfor viser antaget slægtskab mellem de forskellige underslægter og arterne. Placeringen af N. christyi er usikker, og fem af de asiatiske arter er ikke inkluderet.  Den medicinske betydning af slægten gør det vigtigt med taksonomiske stabilitet. Man har derfor besluttet at fastholde slægten Naja i bred forstand og regne de fire som underslægter.

Beskrivelse 

De forskellige Naja-arter varierer i længde og de fleste er forholdsvis smalle kroppe. De fleste arter bliver op mod 2 m lange. Maksimallængden for de største arter er lidt over 3 m, med den afrikanske Skovkobra (Naja melanoleuca) angiveligt som den længste. Alle arter har en karakteristisk evne til at rejse den forreste fjerdedel af deres kroppe over jorden og udbrede deres hals så de virker større over for en mulig angriber.

Gift 
Alle Naja-arter er dødeligt giftige for mennesker. De fleste arter har en stærk nervegift som angriber nervesystemet og forårsager lammelse, men mange har også cellegift som giver hævelser og nekrose og modvirker blodets koagulation, Nogle har også gift med cardiotoksisk virkning.

Flere Naja-arter, kaldet spyttende kobraer, har en særlig mekanisme hvormed de kan skyde giften ud af munden. Afstanden og præcisionen for afskydningen af giften varierer fra art til art, men det bruges primært som en forsvarsmekanisme. Når giften er sprøjtet på et offers hud, virker den stærkt irriterende. Hvis giften rammer øjnene, giver det en stærk brændende følelse og blindhed, som kan blive permanent hvis øjet ikke renses hurtigt.

Referencer

Eksterne henvisninger